Ramon nebo Ramón může znamenat:

 Ramon (jméno) – španělské jméno
 Ramon (příjmení) – španělské příjmení
 Ramon (kráter) – erozní kráter v Izraeli
 Ramon (Filipíny) – obec na Filipínách
 Ramon – kniha Petra Šabacha

Související články 
 Micpe Ramon – město v Izraeli
 Ilan Ramon – izraelský kosmonaut
 Ramon Magsaysay – obec na Filipínách
 Ramoň – město v Rusku